

Patronyme 

 Ricardo de Aliaga, ténor lyrique léger, natif de Córdoba, en Argentine ;
 Felipe Pardo y Aliaga, homme de lettres, diplomate et homme politique péruvien.

Paronyme 

 Nikos Aliagas, journaliste franco-grec.

Toponyme 

 Aliağa, ville et un district de la province d'İzmir dans la région égéenne en Turquie ;
 Aliaga, commune d’Espagne ;
 Aliaga, localité de la province de Nueva Ecija, aux Philippines.